La Coppa Italia 1992-1993 si è svolta dal 24 settembre 1992 al 4 febbraio 1993: al torneo hanno partecipato trentadue squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Formula
Le squadre (quattordici di Serie A1, sedici di Serie A2 e le due squadre meglio classificate nella Coppa di Lega di B/C e non promosse in Serie A2) hanno disputato sedicesimi di finale, ottavi di finale, quarti di finale, con gare di andata e ritorno, semifinali, finale per il terzo posto e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1992
Pallavolo nel 1993
 1992-1993